Гургенідзе () — грузинське прізвище. Відомі носії:
 Автанділ Гургенідзе — грузинський художник
 Бухуті Гургенідзе — грузинський шахіст
 Ладо Гургенідзе — прем'єр-міністр Грузії